Das Open BLS de Limoges 2022 war ein Tennisturnier der Damen in Limoges. Das Hartplatz-Hallenturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2022 und fand vom 11. bis 17. Dezember 2022 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Open BLS de Limoges 2022 fand am 10. Dezember 2022 statt. Von den 8 teilnehmenden Spielerinnen haben sich folgende Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2022
Tennisturnier in Limoges